Fica Comigo (filme) - filme de 1998 dirigido por Tizuka Yamasaki
Fica Comigo - filme de 1999 dirigido por John Schultz
Fica Comigo (programa de televisão) - programa da MTV apresentado por Fernanda Lima

Desambiguação